Název Petřvald nese více sídel:

 Petřvald (okres Karviná) – město v okrese Karviná
 Petřvald (okres Nový Jičín) – obec v okrese Nový Jičín